Australian Open 2010 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-underlag. Det var den 98. udgave af Australian Open og den første Grand Slam turnering i 2010. Den blev spillet på Melbourne Park i Melbourne, Australien, fra 19. januar – 1. februar 2010.

Roger Federer vandt herresinglen, mens Serena Williams genvandt damesinglen.

Den eneste danske deltager var Caroline Wozniacki, som var seedet nr. 4 i damesingle. Hun blev dog slået ud i fjerde runde af kineseren Li Na..

Seedninger i singlerækkerne

Resultater 

Nedenfor er resultaterne i de forskellige rækker anført fra 1/8-finalerne og frem. For alle resultater, se de detaljerede artikler om de enkelte rækker:

Senior
 Australian Open 2010 (herresingle)
 Australian Open 2010 (damesingle)
 Australian Open 2010 (herredouble)
 Australian Open 2010 (damedouble)
 Australian Open 2010 (mixeddouble)

Herresingle

Damesingle 

Caroline Wozniackis kampe var som følger (danske spilletider nævnt i parentes):
 1/64-finalen (20. januar, 1:00): Caroline Wozniacki mod Aleksandra Wozniak 6-4,6-2.
 1/32-finalen (21. januar, 2:30): Caroline Wozniacki mod Julia Görges 6-3, 6-1
 1/16-finalen (23. januar, 11:00): Caroline Wozniacki mod Shahar Pe'er 6-4, 6-0
 1/8-finalen (25. januar,ca. 2:00-2.30): Caroline Wozniacki mod Na Li 4-6, 3-6

Men dermed har Caroline Wozniacki nu  5905 point  dermed flere end  Svetlana Kuznetsova som nu har 5861 point så nu har Caroline Wozniacki plads som nr 3 i verden for kvinder.

Herredouble

Damedouble

Mixeddouble

Kilder / eksterne henvisninger 

 Australian Open 

2010
ATP Tour 2010
WTA Tour 2010